Кубок Чили по футболу 1980 () — 10-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

1/4 финала 

|}

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на rsssf.com

1980
Спорт в Чили в 1980 году
Чили